Itajubá – miasto w Brazylii
 Itajuba – brazylijski pistolet